Кіш (тюрк. qoš, ) — тимчасова стоянка тюрків протягом кочування.
 Кіш — укріплений табір:
 Кіш Запорозької Січі;
 Кіш Українських Січових Стрільців.
 Кіш (кош) — башкирське кочове житло.
 Кіш — французький пиріг.
 Кіш — великий кошик.
 Кіш — плетений садок для риби.
 Кіш — кузов (первісно плетений) воза, саней.
 Кіш — ємність у млині чи віялці для засипання зерна.

Топонім 

 Кіш — місто в Ірані, провінції (остані) Хормозган, на однойменному острові
 Кіш — іранський острів (провінція Хормозган)
 Кіш — село в Азербайджані, в Шекинському районі.
 Кіш — стародавнє місто в Шумері

Прізвище 

 Габор Кіш (1982) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Герге Кіш (1988) — угорський плавець, чемпіон Європи.
 Данило Кіш (1935 — 1989) — сербський письменник.
 Деніел Кіш (1966) — американський експерт з ехолокації та президент Світового доступу для сліпих.
 Енох Генріх Кіш (1841 — 1918) — австрійський бальнеологіст і гінеколог єврейського походження.
 Кіш Михайло Валерійович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Станіслав Кіш (1985 — 2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кіш Шандор Шандорович — головний старшина Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Див. також 
 Кош
 Кошара (значення)